Кубок эмира Катара 2015 — 43-й розыгрыш Кубка эмира Катара. В нём приняли участие клубы двух высших футбольных дивизионов Катара.

Победителю турнира было гарантировано участие в Лиге чемпионов АФК 2016.

Первый раунд

Второй раунд

Третий раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Результаты на сайте rsssf.com
 Результаты на сайте goalzz.com

Спорт в Катаре в 2015 году
Катар
Кубок эмира Катара
Апрель 2015 года
Май 2015 года